Sprung steht für:

 Fallschirmsprung
 Springen
 Sprung (Gerätturnen), Disziplin des Kunst- und Gerätturnens
 eine Gruppe von Rehen, siehe Reh #Sprungbildung
 Riss in einem festen Material, siehe Bruchmechanik
 Verwerfung (Geologie), Bruchstelle im Gestein
 Sprung (Schiffsdeck), Längswölbung eines Schiffsdecks
 das Längsprofil an der Kufe eines Rennbobs oder Skeletonschlittens
 Sprunganweisung in Computerprogrammen
 Sprungfunktion, siehe Heaviside-Funktion
 Unstetigkeitsstelle, der „Sprungort“ bei einer unstetigen Funktion

Sprung ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Sprung (1848–1909), deutscher Meteorologe
 Anna Sprung (* 1975), russisch-österreichische Biathletin
 Gerold Sprung (* 1944), deutscher Kommunalpolitiker (Niedersachsen) (SPD)
 Hanns Sprung (1884–1948), deutscher Maler
 Hans Sprung (1900–1982), deutscher Motorradrennfahrer
 Hans Bernhard Sprung (1906–1963), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Lothar Sprung (1934–2017), deutscher Psychologe 
 Paul Sprung (* 1991), deutscher Volleyballspieler
 Peter Sprung (* 1979), deutscher Fußballspieler
 Rainer Sprung (1936–2008), österreichischer Rechtswissenschaftler, Rektor der Universität Innsbruck
 Rudolf Sprung (1925–2015), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch: